Комин може да се односи на:
Комин — врх на планини Борја у Републици Српској, БиХ
Комин — насеље у Хрватској у околини града Плоче
Комин — насеље у Хрватској у околини града Свети Иван Зелина
Презиме у неким романским језицима